Louis Dietsch (1808-1865), un compositeur et chef d'orchestre français.
 Pascale Dietsch (1963-), une cavalière d'endurance française.
 Thomas Dietsch (1974-), un cycliste français.
 Waltraud Dietsch (1950-), une athlète allemande .
Patronyme germanique